Ācāra, gewoonterecht in het oude hindoeïstische rechtssysteem
 Acará (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Acará (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Pará